Abdukce má několik významů:

 Abdukce (upažení) – odtažení, odchýlení, upažení
 Abdukce (odvození) – odvození na základě vnějšího osvětlení